Броннер — фамилия. 

Известные носители:

 Броннер, Вольф Моисеевич (1876—1939) — революционер, врач.
 Броннер, Иоганн Филипп (1792—1865) — немецкий винодел; автор ряда специализированных научных трудов.
 Броннер, Михаил Борисович (род. 1952) — российский композитор.
 Броннер, Франц Ксавер (1758—1850) — швейцарский писатель.

Примечания